TAWS steht für:

 Terrain awareness and warning system, ein in Flugzeugen eingesetztes Warnsystem vor Bodenannäherung, siehe Enhanced Ground Proximity Warning System
 TAWS – The Amiga Workbench Simulation

TAWS